Shangqing gong  ist mehrdeutig. Es bezeichnet folgende daoistische Tempel in China:

Shangqing gong (Luoyang) in Luoyang in der Provinz Henan;
Shangqing gong (Dujiangyan) in Dujiangyan in der Provinz Sichuan;
Shangqing gong (Guixi) in Guixi in der Provinz Jiangxi.